Liste des villes de la voïvodie de Poméranie. La voïvodie comprend 42 communes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Poméranie